María Teresa de Austria-Teschen (en alemán, Maria Theresia von Österreich-Teschen; Viena, 15 de julio de 1845- Tubinga, 8 de octubre de 1927) fue una archiduquesa austríaca del siglo .

Primeros años 
Fue la primera de los tres hijos del matrimonio formado por el archiduque Alberto de Austria, duque de Teschen, y de su esposa, la princesa Hildegarda de Baviera. Posteriormente nacerían sus hermanos, Carlos (1847-1848) y Matilde (1849-1867). Fue bautizada el día siguiente de su nacimiento; su último nombre sería por su madrina, la emperatriz de Austria, María Ana de Saboya. Creció en la casa muy rica de su padre.

La familia pasó el verano en el castillo de Weilburg, construido por su abuelo paterno, el archiduque Carlos, para su esposa, la princesa Enriqueta de Nassau-Weilburg; mientras que los inviernos se pasaban en Viena, en el palacio del archiduque Alberto, la Albertina (hoy es un museo en el centro de Viena).

Intento de matrimonio 
En junio de 1862, el rey Luis I de Portugal (que recientemente había accedido al trono y necesitaba urgentemente casarse y tener herederos) pidió su mano en matrimonio, siguiendo el consejo que le había pedido a su prima, la reina Victoria, y a su tío abuelo, el rey Leopoldo I de Bélgica. Sin embargo, su padre rechazó la solicitud, alegando que su hija todavía era demasiado joven para casarse y necesitaba terminar su educación. Tras el rechazo, Luis pediría la mano de la princesa italiana María Pía de Saboya, la cual le fue concedida; ella apenas tenía 15 años, siendo por lo tanto 2 años más joven que María Teresa.

Matrimonio y años después 
A la edad de casi 20 años, el 18 de enero de 1865, en la capilla de San José del Hofburg contrajo matrimonio con el duque Felipe de Wurtemberg de 27 años, hijo del duque Alejandro de Wurtemberg y de la princesa francesa María de Orleans. Se quedó con su marido en Viena para aliviar la creciente soledad de su padre tras la muerte de su esposa (1864). La pareja hizo construir un palacio en la Ringstrasse en Viena y se mudó a él en 1866. El matrimonio contó con distintas residencias, el palacio Wurtemberg en Viena (luego Hotel Imperial), la villa María Teresa o palacio Wurtemberg en Gmunden y el castillo de Altshausen. La pareja luego adquirió el Strudelhof como su residencia en Viena, del pintor Peter Strudel.

Bajo la influencia católica conservadora de María Teresa, a la que también llegó la de su madre católica, el duque Felipe se convirtió en el fundador de la rama católica de la Casa de Wurtemberg. El matrimonio de María Teresa con su esposo resultó en tres hijos, incluido el duque Alberto, quien más tarde se convirtió en el jefe de la Casa de Wurtemberg, y dos hijas. 

En 1891, el rey Guillermo II de Wurtemberg no tenía herederos varones sobrevivientes. El heredero legítimo al trono era el príncipe Felipe, esposo de María Teresa. Dado que era 10 años mayor que el rey, su hijo mayor, el príncipe Alberto, fue declarado heredero al trono y, en consecuencia, educado en la gestión del reino y llevado al Reino de Wurtemberg. En 1905, el príncipe Felipe vendió el palacio a Viena y en 1907, con su esposa y su familia, se trasladó a Stuttgart, en el Palacio Ducal. En octubre de 1917, el príncipe Felipe murió a los 79 años. En 1918, por la Revolución de Noviembre, terminó la monarquía en Wurtemberg. Posteriormente se mudó con su hijo al castillo de Altshausen. María Teresa murió en 1927, después de 10 años de viudez y fue enterrada en Altshausen.

Descendencia 
El matrimonio tuvo cinco hijos:

Alberto (1865-1939), casado con la archiduquesa Margarita Sofía de Austria; con descendencia.
 María Amelia (1865-1883), murió soltera y sin descendencia.
María Isabel (1871-1904), princesa de Sajonia por su matrimonio con Juan Jorge de Sajonia; sin descendencia.
Roberto (1873-1947), casado con la archiduquesa María Inmaculada de Austria; sin descendencia.
Ulrico (1877-1944), soltero y sin descendencia.

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real la archiduquesa María Teresa de Austria, princesa de Bohemia y Hungría.

Órdenes 

 Dama de primera clase de la Orden de la Cruz Estrellada. ()

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Nacidos en Viena